Холливу́д (устоявшееся Голливу́д; ) — топоним.

Топоним 
 Голливуд — район Лос-Анджелеса, Калифорния, США.
 Холливуд (Флорида) — город в штате Флорида, США.
 Холливуд — индейская резервация семинолов во Флориде, США.
 Холливуд (Уиклоу) — деревня в провинции Ленстер, Ирландия.
 Холливуд (тауншип, Миннесота) — тауншип в штате Миннесота, США.
  — город в округе Чарлстон, штата Южная Каролина, США.
 Холливуд (водохранилище) — водохранилище в Калифорнии.

Фильмы 
 «Голливуд» — американская немая комедия 1923 года режиссёра Джеймса Круза.
 «Голливуд» — британский документальный телесериал об эпохе немого кино.
 «Голливуд» — американский художественный мини-сериал.

Фамилия 
 Голливуд, Джесси Джеймс (род. 1980) — американский преступник, наркоторговец.
 Голливуд, Пол (род. 1966) — британский шеф-повар и телеведущий.

См. также 
 Болливуд — киноиндустрия в Индии, названная так по аналогии с Голливудом.